Acarnus är ett släkte av svampdjur. Acarnus ingår i familjen Acarnidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Horn- och kiselsvampar
Acarnus